

Geopolitica 

 Americani, plurale di "americano" – ciò che è pertinente alle Americhe o agli Stati Uniti d'America

Cinema 
 Americani – film drammatico del 1992 diretto da James Foley

Pagine correlate 

 Americano